Rancho Viejo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Rancho Viejo, La Misión, 
 Rancho Viejo, Tetela de Ocampo, 
 Rancho Viejo, Huejutla de Reyes, 
 Llano Grande, Ixtapaluca, 
 Rancho Viejo, Tlacoachistlahuaca, 
 Rancho Viejo, Tecozautla, 
 Río Viejo, Guasave, 
 Nuevo Lindero, ort, Guanajuato, León, 
 Rancho Viejo, Apaseo el Grande, 
 Rancho Viejo, Luvianos, delstaten Mexiko, 
 Rancho Viejo (västra Tantoyuca kommun), 
 Rancho Viejo (södra Tantoyuca kommun), 
 Rancho Viejo, San Marcos, 
 Rancho Viejo, Tlalnelhuayocan, 
 Rancho Viejo, Nogales, 
 Rancho Viejo, Malinaltepec, 
 Rancho Viejo, Taxco de Alarcón, 
 Rancho Viejo, Constancia del Rosario, 
 Rancho Viejo, Chinameca, 
 Rancho Viejo, Hueytamalco, 
 Rancho Viejo, Libres, 
 Rancho Viejo, General Heliodoro Castillo, 
 Rancho Viejo, Tlaltetela, 
 Rancho Viejo, Pedro Ascencio Alquisiras, 
 Rancho Viejo, Tlaxiaco, 
 Rancho Viejo, Morelos, Tlaquiltenango, 
 Rancho Viejo, Valparaíso, 
 Rancho Viejo, Misantla, 
 Rancho Viejo, Xochitlán Todos Santos,